ZWA steht für:
 Flughafen Andapa (IATA-Code), Flughafen in Madagaskar
 Zero Waste Austria - Verein zur Schonung von Ressourcen

ZWA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Wałecki in der Woiwodschaft Westpommern

zwa steht für:
 Zay (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Zay im südlichen Zentraläthiopien

ZWA